San Antonio (rivier in de Verenigde Staten), een rivier in de Amerikaanse staat Texas
 San Antonio (rivier in Zuid-Amerika), een zijrivier van de Iguaçu op de grens tussen Argentinië en Brazilië